Webcasting bezeichnet:
 die kontinuierliche Übertragung von audiovisuellen Daten über ein IP-basiertes Netzwerk, siehe Internetradio und Streaming Media
 eine Methode, um Webseiten im Push-Verfahren über ein IP-basiertes Netzwerk auf den lokalen Computer zu übertragen siehe Netcasting
 eine Art Radio- oder Fernsehsendung im Internet, siehe Webcast